Gundelsheim ist der Ortsname von

 Gundelsheim (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Gundelsheim (Württemberg), Stadt im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Gundelsheim (Treuchtlingen), Pfarrdorf der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Gundelsheim an der Altmühl, Pfarrdorf der Gemeinde Theilenhofen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Gundelsheim ist der Familienname folgender Personen:
 Gundelsheim (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Philipp von Gundelsheim (1487–1553), Bischof von Basel 

Siehe auch:
 Gundolsheim